Valfrido Ricardo Martins, mais conhecido como Rico é cartunista, chargista e ilustrador brasileiro.

Nascido em Manhuaçu (MG), em 14 de junho de 1977, ele começou a carreira aos 13 anos, fazendo charges para jornais de sua cidade natal. Em 1995 começou a publicar no jornal Diário do Aço, edição de Caratinga, e em 1998 publicou seus cartuns na revista Você S.A. da Editora Abril. 

Em 1999 começou a publicar na revista Bundas, que entre seus editores estavam os cartunistas Ziraldo e Jaguar. Em 1999, começou a publicar charges diárias no jornal Valeparaibano - hoje, O Vale - de São José dos Campos. Nesse mesmo período começou a publicar ilustrações na revista Recreio, revista Mundo Estranho, Meu próprio Negócio, Revista da Semana e em muitas outras revistas de circulação nacional. Em 2006, começou como chargista e ilustrador no jornal diário Coletivo, de Brasília, exercendo o trabalho de chargista em ambos os jornais. 

Seus cartoons também apareceram em vários jornais brasileiros, como O Pasquim 21, Jornal do Brasil, entre outros.

Ilustrou ainda os livros Fale muito melhor, Assim é que se fala e Seja um ótimo orador, do professor Reinaldo Polito, mestre em comunicações.

Em novembro de 2006 lançou seu segundo livro independente Onde Foi que Eu Errei?. Em janeiro de 2009 lançou a revista de História em Quadrinhos de humor Bagaça.

Em 2012 voltou a publicar ilustrações e tiras para a revista Recreio, da Editora Abril.

Ligações externas
Rico Cartum - Blog oficial

Cartunistas do Brasil
Ilustradores de Minas Gerais
Naturais de Manhuaçu